Список 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes (октябрь 2007)

Общая выручка 200 крупнейших российских частных компаний составляет 194,5 $ млрд (около 10 % ВВП России), что сопоставимо с доходами федерального бюджета. Общая численность персонала — более 1,7 млн чел. (около 2 % экономически активного населения страны).

См. также 
 Forbes (журнал)
 Крупнейшие мировые компании

Литература 
 Форбс Россия, № 10 (43), октябрь 2007
 200 крупнейших российских частных компаний 2018, Форбс Россия

Крупнейшие 200
Россия